Weltersberg ist der Name folgender geographischen Objekte:

Berge:
 Weltersberg (Pfälzerwald) (486,2 m), Berg im Pfälzerwald bei Mückenwiese, Ortsgemeinde Elmstein, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Weltersberg (Saarland) (376,1 m), Berg bei Düppenweiler, Gemeinde Beckingen, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Orte:
 Weltersberg (Schöntal), Weiler in Bieringen (Schöntal), Ortsteil von Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weltersburg, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz